boomstronk (stobbe), onderste stamdeel van een boom
stronkenschap, stronk of stronken zijn, een toestand waarbij zowel thc als alcohol geconsumeerd is
kerststronk, een gebak dat met Kerst gegeten wordt in onder andere België en Frankrijk

Personen
Pomona Stronk, een leraar op Zweinstein in de Harry Potter-boekenreeks